Грегорі Вейн Шеппард (,  23 квітня 1949, Норт-Бетлфорд) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 739 матчів у НХЛ, включаючи 82 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Західного узбережжя